Cronberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Cronberger (1860–1934), deutscher Lehrer und Publizist 
 Georg Philipp Cronberger (1788–1861), Gärtnermeister und Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Wilhelm Cronberger (1858–1926), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:

 Cronberg
 Cronenberg
 Kronberg (Begriffsklärung)
 Kronberger